Ahora TV, extendido como Ahora televisión, es un canal de televisión local oficial español, perteneciente al equipo de Local Media TV (Grupo Cadena Media), que se emite mayoritariamente en la isla canaria de Tenerife. Su emisión va dirigida esencialmente hacia la zona de Santa Cruz de Tenerife.

Programación 
Su programación, según se indica, trata de variados temas referentes a la cultura y a la situación política de Canarias, sin excluir también los temas e intereses nacionales e internacionales. Sistemáticamente, su horario se centra en las entrevistas y en varios magacines, así como de noticias locales, especialmente de Tenerife. Sus programas genéricos más importantes eran los siguientes:

A partir de junio de 2021, empezó a emitir un programa semanal, El cuarto poder, reemplazando los otros.

Debido a su notable insuficiencia de programas, y a la producción semanal de toda la carta, se dan redifusiones de sus programas principales. Otros programas recurrentes suelen ser los que también se emiten en los otros canales del Grupo Cadena Media.

Notas

Enlaces externos 

Canales de televisión de España
Cadenas TDT de España
Cadenas de televisión autonómica de Canarias